Magnolia désigne :

 Magnolia, un genre de plantes de la famille des Magnoliacées,
 Magnolia, un film de Paul Thomas Anderson sorti en 1999,
 Magnolia, est le nom d'artiste de la chanteuse québécoise Mélanie Auclair,
 Magnolia, un magazine de préparution de shoujo manga,
 Magnolia est un logiciel libre de gestion de contenu web,
 Magnolia Pictures, distributeur de films américain ; 
 Magnolias for Ever, une chanson de Claude François de 1977.

Toponymes

 
 Magnolia, une localité, siège du comté de Columbia dans l'Arkansas,
 Magnolia, une localité du comté de Duplin en Caroline du Nord,
 Magnolia, une localité du comté de Kent dans le Delaware, 
 Magnolia, une localité du comté de Putnam dans l'Illinois, 
 Magnolia, une localité du comté de Harrison dans l'Iowa,
 Magnolia, une localité du comté de Rock dans le Minnesota, 
 Magnolia, une localité, siège du comté de Pike dans le Mississippi,
 Magnolia, une localité du comté de Camden dans le New Jersey,
 Magnolia, une localité à cheval sur les comtés de Carroll et de Stark dans l'Ohio,
 Magnolia, une localité du comté de Montgomery au Texas,
 Magnolia, une localité du comté de Morgan en Virginie-Occidentale,
 Magnolia, une localité du comté de Rock dans le Wisconsin,
 Magnolia, le plus grand des quartiers de la ville de Seattle dans l'État de Washington,

Prénom 
Magnolia Antonino (1915-2010), femme politique philippine.